Сте́пан Бо́бек (; 3 декабря 1923, Загреб, КСХС — 22 августа 2010, Белград, Сербия) — югославский футболист, нападающий белградского клуба «Партизан» и сборной Югославии.

Клубная карьера 
Первые годы футбольной карьеры играл за загребские клубы: «Конкордия», «Личанин» и «Граджянски», в 1945 году перешёл в клуб Югославской народной армии, а с 1946 года — в клуб «Партизан», в котором играл до 1959 года. За 13 лет игры в клубе Бобек сыграл 468 матчей и забил 403 гола, дважды становился победителем чемпионата Югославии (1946—1947 и 1948—1949), четырежды победителем Кубка Югославии (1947, 1952, 1954, 1957). В 1995 году избран наилучшим футболистом «Партизана» всех времён.

Карьера в сборной 
9 мая 1946 года в товарищеском матче со сборной Чехословакии в Праге дебютировал в сборной Югославии, а первый гол за сборную забил в матче-реванше 29 сентября, когда Югославия победила Чехословакию со счётом 4:2. Последний матч — 16 сентября 1956 года со сборной Венгрии, провёл за 10 лет 63 матча и забив 38 голов (максимальное количество за всю историю сборной Югославии, в 2021 году Бобека обошёл Александар Митрович из сборной Сербии).

Со сборной участвовал в двух чемпионатах мира — 1950 года в Бразилии и 1954 года в Швейцарии, а также на двух Олимпиадах — 1948 года в Лондоне и 1952 года в Хельсинки, на которых завоевал две серебряные медали.

Достижения 
 Лучший бомбардир в истории «Партизана»: 169 голов
 Рекордсмен «Партизана» по количеству голов в одном матче: 8 голов

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Югославии
Игроки сборной Югославии по футболу
Игроки ФК «Партизан» Белград
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1948 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1952 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1948 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1952 года
Футбольные тренеры Югославии
Тренеры ФК «Легия»
Тренеры ФК «Вардар»
Тренеры ФК «Панатинаикос»
Тренеры ФК «Партизан»
Тренеры ФК «Олимпиакос» Пирей
Тренеры ФК «Динамо» Загреб
Тренеры ФК «Алтай» Измир